Il doppio  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Fernando Romboli e Júlio Silva hanno battuto in finale Jozef Kovalík e José Pereira 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Fernando Romboli /  Júlio Silva (campioni)
  Marcelo Demoliner /  Franco Ferreiro (primo turno)

  Federico Delbonis /  Nicolás Pastor (primo turno) 
  André Ghem /  Caio Zampieri (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2012